Килехвостая косоглазая змея, или сурукукурана (Helicops carinicaudus) — неядовитая змея из семейства ужеобразных.

Общая длина достигает 1 м. Голова небольшая, умеренно плоская. Окраска спины серовато-бурая с тёмными продольными полосами вдоль спины. Брюхо жёлтое, покрытое чёрными пятнами.

Ареал разорван. Обитает на востоке и юге Бразилии, в Уругвае, а также в Колумбии.

Предпочитает берега рек, ручьёв, болот. Часто встречается в воде, хорошо плавает. Питается земноводными и рыбой.

Это живородящая змея. Самка рождает до 4-х детёнышей.

Подвиды 
 Helicops carinicaudus carinicaudus
 Helicops carinicaudus triserialis

Примечания

Литература 
 Köhler, J. & Güsten, R. 2007. Herpetological type specimens in the natural history collections of the museums in Darmstadt and Wiesbaden, Germany. Spixiana 30 (2): 275–288
 Словник-довідник із зоології. — К., 2002.

Животные, описанные в 1825 году
Пресмыкающиеся Южной Америки
Ужеобразные